Boyd County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Boyd County (Kentucky)
 Boyd County (Nebraska)